Findling bezeichnet:

 Findling, einzeln liegender großer Stein, namentlich:
 verschiedene Rebsorten – siehe Findling (Rebsorte)
 einen Buch- und Zeitschriftenverlag im Bundesland Brandenburg
 ein von den Eltern ausgesetztes Kind, siehe Findelkind
 Findlingspreis, einen deutschen Filmpreis

Der Findling bezeichnet:
 Der Findling (Kleist), Novelle von Heinrich von Kleist (1811)
 Der Findling (Verne), Roman von Jules Verne (1893)
 Der Findling (Film), deutsche Romanverfilmung (Kleist) von George Moorse (1967)
 Der Findling, literarisches Werk von Ernst Barlach (1922)

Siehe auch:

 Fündling